Scherg steht für:
 Alternativname für den Sternhausen, einer Art der Störe

Scherg ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Scherg (* 1974), deutscher Unternehmer, Autor, Referent sowie Krisen- und PR-Berater
 Georg Scherg (1917–2002), deutscher Lehrer und Schriftsteller
 Leonhard Scherg (* 1944), deutscher Kommunalpolitiker und Heimatforscher
 Traugott Scherg (1936–2017), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Scherk
 Scherge